Rozgrywki 1947/1948 były 45 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 5 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Atlante.

Zespoły 
W sezonie 1947/1948 występowało 15 drużyn.

Mistrzem Meksyku został zespół Club León, który skompletował 36 punktów. Tyle samo oczek uzbierało C.D. Oro. Pierwsze barażowe spotkanie między tymi zespołami zakończyło się wynikiem 0:0, natomiast w drugim padł rezultat 2:0 dla Leónu. Królem strzelców został Meksykanin Adalberto López z 36 bramkami w 28 meczach (1.28 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1947/1948

LEÓN 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1947/1948
1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej